Miejscowości w USA:
 Haysville – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
 Haysville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny